Kroft ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Kroft (* 1979), schottischer Musiker
 Leonardus van der Kroft (1929–2016), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Steve Kroft (* 1945), US-amerikanischer Journalist und Korrespondent

Siehe auch:
 Croft
 Kruft